A bajnokcsapatok Európa-kupája 37. (egyben utolsó) szezonja. A kupát első ízben hódította el a spanyol FC Barcelona csapata. A sorozat érdekessége, hogy megváltozott a lebonyolítási rendszer. A nyolcaddöntő után 2 csoportra vált szét a torna, ahonnan a 2 csoportelső jutott be a döntőbe.

A Heysel-tragédia után ismét kvalifikálhatta magát az angol bajnok. Elsőként az Arsenal együttese.

Eredmények

1. forduló 

1 A Sparta Praha csapata jutott tovább, idegenben lőtt góllal.
2 A Panathinaikósz csapata jutott tovább, idegenben lőtt góllal.
3 A Göteborg csapata jutott tovább, idegenben lőtt góllal.

Nyolcaddöntő 

1 Az FC Barcelona csapata jutott tovább, idegenben lőtt góllal.
2 A Sparta Praha csapata jutott tovább, idegenben lőtt több góllal.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Döntő

Források 
 Az UEFA hivatalos honlapja
 Részletes labdarúgó-eredmények

Külső hivatkozások 

Bajnokcsapatok Európa-kupája
Bajnokcsapatokeuropakupaja
Bajnokcsapatokeuropakupaja